Fuchs (Erkelenz), een Duits historisch motorfietsmerk
Fuchs (Hallein), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
Fuchs (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Fuchs (fabrikant), een fabrikant van grondverzetmachines
Fuchs (pantserwagen), een Duits amfibisch pantservoertuig

Personen met de achternaam Fuchs
Emil Fuchs, Duitse theoloog
Ernst Fuchs (arts) (1851-1930), Oostenrijks oogarts
Félix Fuchs (1858-1928), Belgisch jurist, gouverneur van Congo, zoon van Louis
Jim Fuchs (1927-2010), Amerikaans kogelstoter
Gilbert Fuchs, Oostenrijkse kunstschaatser en de eerste wereldkampioen kunstschaatsen
Joseph Fuchs, Zwitserse wielrenner
Jürgen Fuchs, Duitse motorcoureur
Klaus Fuchs, zoon van Emil Fuchs en spion voor de Sovjet-Unie
Lazarus Fuchs (1833-1902), Duits wiskundige
Leonhart Fuchs (1501-1566), Duits botanicus en arts
Lillian Fuchs, Amerikaans altvioliste, componiste en muziekpedagoge
Louis Fuchs (1818-1904), Duits-Belgisch tuin- en parkarchitect, vader van Félix
Robert Fuchs (componist) (1847-1927), Oostenrijkse componist
Robert Fuchs (schilder) (1896-1981), Oostenrijkse schilder
Robert Fuchs (voetballer) (1975), Nederlandse voetballer
Rudi Fuchs (1942), Nederlandse kunsthistoricus
Rutger Fuchs (1970), Nederlands kunstenaar, zoon van Rudi
Ruth Fuchs, olympische kampioen speerwerpen uit Oost-Duitsland
Saskia Fuchs (1978), Nederlandse hockeyster
Vivian Fuchs, Britse ontdekkingsreiziger die al eerste Antarctica over land overstak

Zie ook 
 Fuchs-groep, wiskundig begrip, genoemd naar Lazarus Fuchs
 Fuchsia, plantensoort (geslacht), genoemd naar Leonard Fuchs
 Endotheeldystrofie van Fuchs, oogziekte, genoemd naar Ernst Fuchs (arts)

Andere doorverwijspagina's 
 Emil Fuchs
 Ernst Fuchs
 Robert Fuchs